Zapadlí vlastenci mohou být:

Zapadlí vlastenci, román Karla Václava Raise
Zapadlí vlastenci (film), český film z roku 1932 natočený na motivy románu Karla Václava Raise režiséra Miroslava Josefa Krňanského
Zapadlí vlastenci 1932, román Josefa Kocourka z roku 1961 (napsán v letech 1932/1933)